Juan de la Pole, I conde de Lincoln (1462/1464 – 16 de junio de 1487) fue una importante figura de la aristocracia partidaria de la dinastía de York durante la guerra de las Dos Rosas.

Tras la muerte de Ricardo III, de la Pole se reconcilió con el nuevo régimen Tudor, pero dos años después de su instauración, organizó una rebelión de partidarios de York. Pretendía colocar a Lambert Simnel en el trono, alegando que Simnel era en realidad su primo Eduardo Plantagenet. No se sabe si lo que realmente quería de la Pole era hacerse con el trono si tenía éxito, aunque es la suposición más extendida entre los historiadores. Fue derrotado y muerto en la batalla de Stoke en 1487.

Origen
Juan de la Pole era el hijo mayor de Juan de la Pole, II duque de Suffolk e Isabel de York. Su padre era hijo de Alicia de la Pole, nieta del poeta Geoffrey Chaucer. Su madre era hija de Ricardo de York y Cecilia Neville, y por tanto, Juan de la Pole era sobrino carnal de los reyes de la casa de York Eduardo IV y Ricardo III.

Su tío Eduardo IV lo nombró conde (earl) de Lincoln en 1467.

Heredero al trono
Tras la muerte del rey Eduardo, de la Pole se convirtió en un firme defensor de su tío Ricardo III. Se le concedió un salario de unas 500 libras anuales, y el cargo de presidente del Consejo del Norte. Tras la muerte del hijo y heredero de Ricardo, Eduardo de Middleham, fue designado para reemplazarlo como teniente del rey en Irlanda, aunque el puesto era meramente nominal, ya que el gobierno de Irlanda estaba administrado localmente por Gerald FitzGerald, conde de Kildare.

Durante el último año del reinado de Ricardo, se cree que Lincoln fue nombrado heredero al trono, aunque nunca fue públicamente proclamado como tal. Eduardo Plantagenet tenía más derechos sobre el trono, pero había sido apartado de la sucesión después de que su padre, Jorge de Clarence, fuera ejecutado en 1478 por traición contra su hermano, Eduardo IV. Ricardo hizo grandes concesiones de tierra a Lincoln, y curiosamente, le asignó los ingresos del Ducado de Cornualles,  que tradicionalmente se adjudicaban al heredero.

Rebelión
Tras la derrota de Ricardo en la batalla de Bosworth el 22 de agosto de 1485, Lincoln se reconcilió con el nuevo rey, Enrique VII, pero pronto se cansó del nuevo régimen. Un clérigo llamado Symonds le presentó a su protegido, Lambert Simnel, que tenía un vago parecido con Eduardo Plantagenet, conde de Warwick. El auténtico Eduardo había sido encarcelado en la Torre de Londres por el rey Enrique. Lincoln decidió apoyar los derechos sucesorios de Eduardo por la casa de York, mientras utilizaba a Simnel para representarlo, lo que permitiría eventualmente que Lincoln se convirtiera en líder de los partidarios de York. Lincoln viajó a Borgoña para convencer a su tía Margarita de York, duquesa de Borgoña, de que financiara una expedición militar con el fin de derrocar a Enrique. Con un ejército de mercenarios, Lincoln partió hacia Irlanda, donde contaba con el apoyo de Gerald FitzGerald, conde de Kildare, que deseaba fervientemente el retorno de la dinastía York al trono, principalmente porque los reyes de York habían permitido el autogobierno de Irlanda, dejando que FitzGerald actuara prácticamente como «rey no coronado de Irlanda» Simnel fue proclamado rey en Irlanda y coronado en Dublín como Eduardo VI.

Con su ejército aumentado con soldados irlandeses comandados por el hermano de FitzGerald, Thomas FitzGerald de Laccagh, Lincoln llegó a la isla Piel, en Lancashire, y procedió a marchar hacia York, antigua plaza fuerte de los seguidores de Ricardo III. No obstante, la ciudad se negó a rendirse. Lincoln consiguió evitar el grueso de las fuerzas de Enrique, y cruzó el río Trent para posicionarse sobre una colina, cerca del pueblo de East Stoke, donde se encontró con el ejército de los partidarios de Lancaster bajo mando de John de Vere. Ambos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Stoke el 16 de junio de 1487, en la que las fuerzas de Lincoln sufrieron una aplastante derrota. El propio Lincoln murió en la batalla, junto con todos los demás líderes de su ejército. En noviembre de 1487, fue proscrito de forma póstuma.

Su muerte no terminó con la reclamación al trono de la familia de la Pole. Su hermano menor, Edmundo de la Pole, duque de Suffolk, fue el candidato de York hasta su ejecución en 1513 por orden de Enrique VIII. El hermano más joven, Ricardo de la Pole, siguió reclamando el trono hasta su muerte en la batalla de Pavía, el 24 de febrero de 1525.

Matrimonio y descendencia
Lincoln se casó, quizás a finales de la década de 1470, con Margarita FitzAlan, hija de Thomas FitzAlan, conde de Arundel, y Margarita Woodville, hermana de Isabel Woodville, con quien podría haber tenido un hijo, Eduardo, fallecido en la infancia. Según la historiadora Margaret Horrox, el matrimonio no tuvo hijos. Tras la muerte de Lincoln, parece que su viuda no volvió a casarse, y la fecha de su muerte es desconocida.

Árbol genealógico

En la ficción

Series de televisión

Referencias

 
 
 

Casa de York
Guerra de las Dos Rosas
Personas del período Tudor
Ingleses del siglo XV